

События 
 
 2 мая — герцог Австрии Оттон Весёлый становится герцогом Каринтии.
5 мая — в Европе к австрийским Габсбургам переходят герцогство Каринтия, Крайняя марка и «Вендская марка».
30 июля — битва при Берроу Мюре: Джон Рэндольф, 3-й граф Морей побеждает Ги II Намюрского в Шотландии.
30 ноября — битва при Калблиане: силы Давида II во главе с Эндрю Мюрреем побеждают силы Эдуарда Баллиоля во главе с Давидом Стрэтбоги (который погибает в битве) в Шотландии.
 В Шведском королевстве окончательно отменяется рабство.
 Выходит «Собрание по алфавитному порядку всех предметов, содержащихся в священных и божественных канонах» или «Алфавитная синтагма» Матфея Властаря. 
По мирному договору, заключённому в октябре в городе Вишеград (Венгрия), богемский король Ян Люксембургский, в обмен на денежную компенсацию и сюзеренитет над Силезией, отказывается от претензий на польский престол в пользу Казимира III Польского. Монархи, а также выступивший посредником на переговорах король Венгрии и Хорватии Карл Роберт, договариваются обеспечивать безопасность на торговых путях, связывающих их государства и образовать союз против Габсбургов.
В Генуе гибеллины восстали и выгнали из города гвельфов.
 Дитрих фон Альтенбург становится великим магистром Тевтонского ордена (до 1341 года).
 Маринидский правитель Марокко Абу-ль-Хасан вторгается в центральный Магриб и осаждает столицу Абдальвадидов Тлемсен.
 После смерти ильхана Абу Саида в государстве Хулагуидов начинаются междоусобные войны. На западе власть сохраняли монгольские правители, тогда как на востоке она перешла к персам. Сторонники визиря Гийас ад-Дина провозглашают ильханом Арпа, потомка Ариг-буги; противоборствующая группа во главе с эмиром Али-падшахом выдвигает Мусу, внука ильхана Байду.
Образовалось государство Джалаиридов (1335-1432)
Образовалось государство Чобанидов (1335-1357)
5 июля — битва у горы Минтрион: трапезундский император Василий Великий Комнин побеждает армию огузского шейха Хасана.
 Мечеть ан-Насира Мухаммеда в Цитадели Каира, построенная по приказу султана Ан-Насира Мухаммеда в 1318 году, значительно перестроена, в частности, увеличена высота здания, над максурой воздвигнут купол.
 Набег литовского князя Гедимина на Торжок (Россия).
 Один из крупнейших писателей средневековой Испании, Хуан Мануэль завершает книгу «Граф Луканор».
Георгий V Брцкинвале сумел освободить Грузию от монголов.
1335—1444 — Княжество Берат в Албании создано деспотом Андреа II Музаки. 
Основан бейлик Эретна (1335-1381/1398)
Вторжение в Ширван и Арран золотоордынских войск Узбек-хана.
Реставрация Кэмму в Японии:
 Июнь — служба безопасности императора Го-Дайго раскрывает подготовку государственного переворота под руководством аристократа Сайондзи Кинмунэ.
 Июль — на востоке страны происходит восстание участников ликвидированного сёгуната Камакура во главе с Ходзё Такаюки, которому удалось захватить город Камакура.
 Сентябрь — Асикага Такаудзи самовольно отправляется с войском на восток и освобождает Камакура. Он игнорирует приказ императора вернуться к Киото и в декабре того же года восстаёт против действующего режима.
 С основанием Асикага Такаудзи бакуфу (ставка, также — правительство сёгуна) в Японии начинается эпоха «северного и южного дворов» — двух правительств (1335—1392). У обоих лагерей имеются свои собственные императоры.

Родились 
 11 октября — Ли Сонге, основатель династии Ли, король корейского государства с 1392 года.
 Франческо Датини, знатный итальянский купец и финансист.
 Марко Мрнявчевич (Королевич Марко), сын сербского короля Вукашина, наследовавший отцу после его гибели в битве с османами в 1371 году. Как и другие мелкие сербские и болгарские властители, Марко платил турецкому султану дань. Впоследствии он был изгнан из сербских пределов князем Лазарем Хребеляновичем. В сербском эпосе, где ему посвящено множество былин и героических песен, Марко-Королевич играет видную роль, везде являясь защитником сербского народа против осман, с которыми он то воюет, то ведёт дружбу.

Скончались 
 2 апреля — Генрих Хорутанский (род. 1265), король Богемии с августа по сентябрь 1306 года (1-й раз), и с августа 1307 по декабрь 1310 года.
 2 апреля — Жан II Намюрский (род. 1311), французский дворянин, с 1330 года маркграф Намюра.
 18 апреля — Лютер (Лотарь) Брауншвейгский (род. 1275), с 1331 года 18-й великий магистр Тевтонского ордена.
 22 сентября — Гульельмо Токко, основатель итальянской династии Токко, губернатор острова Корфу (Греция).
 18 октября — Эльжбета Рыкса (род. 1 сентября 1286), вторая жена чешского короля Вацлава II, королева-консорт Чехии, после смерти Вацлава II и его пасынка Вацлава III, жена Рудольфа I, занявшего чешский престол. Её имя при рождении было «Рыкса», имя «Эльжбета» она приняла после первого замужества.
 9 ноября — Халифэ, суфийский шейх, идеолог движения сербедаров.
 24 ноября — Генрих VI Добрый, с 1296 года князь Вроцлавский (Польша) .
 30 ноября — Абу Саид Бахадур-хан (род. 2 июня 1305), девятый ильхан государства Хулагуидов с 1317 года. После его смерти не осталось наследника и начался распад государства.

 Захария Михайлович, новгородский посадник в 1332 году. В том же году, после прихода в Новгородскую землю князя Ивана Калиты, лишился посадничества.
 Иоанн II Орсини, также известный как Иоанн Комнин Дука, царь Эпира с 1323 года.
 Мария д'Эврё (род. 1303), французская дворянка, внучка короля Филиппа III Смелого, с 1312 года герцогиня Брабанта.

См. также

Примечания